Законодавчий сейм (1919—1922)
 Законодавчий сейм (1947—1952)